Попрад:

 Попрад — город в северной Словакии.
 Попрад — река в Словакии и Польше.
 Попрад — район Словакии.
 «Попрад» — хоккейный клуб (г. Попрад, Словакия).
 «Попрад» — футбольный клуб (г. Попрад, Словакия).